Бегян Айк Леонидович (род. 14 февраля 2000 года, Сочи) — российский тайский боксёр, мастера спорта России международного класса, член сборной России с 2015 года. Двукратный чемпион мира и России по тайскому боксу.

Спортивная карьера 
В юношеский и юниорский период неоднократно побеждал на первенствах России по тайскому боксу. Первый тренер — Артур Коваленко. С 2015 года тренируется у Салопаева Игоря Александровича, тренера в составе Нижегородской региональной федерации тайского бокса.

Результаты выступлений в мужской возрастной категории 
 2018 год — Чемпион России в в/к до 60 кг (Наро-Фоминск);
 2018 год — Чемпион Мира в в/к до 60 кг (Канкун, Мексика);
 2019 год — Чемпион России в в/к до 60 кг (Пермь);
 2019 год — Чемпион Мира в в/к до 60 кг (Банкгок, Таиланд).

Спортивные звания 
 Февраль 2018 год — Мастер спорта России;
 Октябрь 2018 год — Мастер спорта России международного класса.

Примечания 

Бойцы муай-тай из России
Мастера спорта России международного класса